Richmond 200 kan avse:

 Richmond 200 (vårrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1953, 1955–1957 och 1960–1961 på Richmond Raceway.
 Richmond 200 (höstrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1958 på Richmond Raceway.